Йохан Кристоффер Бернтссон (; род. 13 июля 1982 года в Гётеборге) — шведский фигурист, выступающий в одиночном разряде. Девятикратный чемпион Швеции, пятикратный победитель чемпионата Северных стран, неоднократный участник чемпионатов Европы и мира. Кристоффер — первый швед, исполнивший на соревнованиях прыжок тройной аксель (в 2000 году).

Кристоффер Бернтссон отличается оригинальными постановками, часто в юмористическом ключе.

Карьера 

Когда Кристофферу было пять лет, родители отвели его на каток и записали одновременно для занятий фигурным катанием и хоккеем. Через год мальчик бросил занятия хоккеем и полностью сосредоточился на фигурном катании. Он пробовал себя и в танцах на льду, и в синхронном катании, но в итоге все же выбрал одиночное катание.

Его бессменный тренер Андреа Дохани одновременно является тренером команды синхронного катания «Команда Сюрприз» (), которая пять раз становилась чемпионами мира.

Впервые на серьёзный международный уровень Кристоффер вышел в 2000 году, на чемпионате Европы он стал 21-м, а на чемпионате мира среди юниоров 22-м.

На чемпионате мира 2005 года, Кристоффер занял самое высокое на тот момент место в своей карьере — 14-е и завоевал для Швеции право выставить фигуриста на зимней Олимпиаде в Турине. Несмотря на то, что на национальном чемпионате в следующем году Бернтссон проиграл молодому Адриану Шультхайссу и стал вторым, именно он был отобран для участия в Олимпиаде. Там Кристофер занял 23-е место.

В следующем году Бернтссон впервые вошёл в десятку на чемпионате мира, стал девятым. На сегодняшний день его лучшим результатом на чемпионатах Европы является 7-е место в 2008 году.

Спортивные достижения

после 2002 года

до 2002 года 

 J = юниорский уровень

Ссылки 

 Официальный сайт
 

Родившиеся в Гётеборге

Фигуристы Швеции
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года